Aceasta este o listă a orașelor Albaniei, aranjată după populație și în ordine alfabetică.

După populație 
Cea mai mare aglomerație urbană din Albania este Tirana, capitala țării, cu un număr de 523.150 locuitori (1 ianuarie 2005). În zona capitalei este reunită 17% din populația totală a țării.

Ordonare alfabetică

Legături externe 
 Institute of statistics
 World Gazetteer - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Albaniens
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Albaniens

Albania